Juten kan verwijzen naar:
 Juten (volk), een Germaans volk uit het huidige Jutland
 Als bijvoeglijk naamwoord: gemaakt van jute, een sterke vezel
 Als achternaam: 
 Wilhelmus Johannes Franciscus Juten (1868-1929), Nederlands  onderwijzer, politicus en burgemeester

Zie ook:
 Jutten
 Jutte